Falknov bezeichnet

 Falknov nad Ohří, bis 1948 gebräuchlicher tschechischer Name für Sokolov (Falkenau a.d. Eger)
 Falknov (Kytlice), ein Ortsteil der Gemeinde Kytlice, Okres Děčín, Tschechien